Robert McKenna ist der Name folgender Personen:

* Robert McKenna (Ökonom) (1863–1943), britischer Nationalökonom 
 Robert McKenna (Bischof) (1927–2015), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Monroe, Connecticut 
 Robert McKenna (Schauspieler) (1942–2008), britischer Schauspieler 
 Robert McKenna (Poolbillardspieler), britischer Poolbillardspieler